Indonesië
 Junrejo (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Batu in de provincie Oost-Java
 Junrejo (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Batu in de provincie Oost-Java